While I’m Livin’ () — двадцать пятый студийный альбом американской кантри-певицы Тани Такер, вышедший 23 августа 2019 года на лейбле Fantasy Records. Продюсерами были Брэнди М. Карлайл и Shooter Jennings. Он стал первым за 17 лет диском певицы с новым оригинальным материалом. Диск получил музыкальную премию Грэмми-2020 в категории Лучший альбом в стиле кантри.

В 2022 году альбом был назван одним из лучших кантри-альбомов в истории и занял 42-е место в списке The 100 Greatest Country Albums of All Time журнала «Rolling Stone».

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.
26 января 2020 года альбом получил музыкальную премию Грэмми в категории Лучший альбом в стиле кантри.

Итоговые годовые списки

Списки десятилетия

Список композиций

Позиции в чартах

Продажи и сертификации 
К 9 марта 2020 года было продано 44200 копий альбома в США.

Примечания 

Альбомы США
Кантри-альбомы